El término Baliza o Valiza o variantes en Wikipedia, es usado en los siguientes títulos: 

 Baliza, objeto señalizador utilizado para indicar un lugar geográfico o una situación de peligro potencial.
 Balisa, localidad del municipio de Santa María la Real de Nieva en la provincia de Segovia, España.
 Barra de Valizas, también conocido como Valizas, balneario del departamento de Rocha, Uruguay.
 São João da Baliza o abreviadamente Baliza, municipio del estado de Roraima, Brasil.
 Baliza Punta Lobos, baliza no habitada de la Armada Argentina ubicada en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Baliza Azopardo, baliza no habitada de la Marina Argentina ubicada en la punta Azopardo, en la provincia de Santa Cruz, Argentina.
 La Baliza, localidad del partido de Mar Chiquita, al centro sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 La Baliza (playa), playa austral de la provincia de Buenos Aires, ideal para practicar deportes náuticos, muy virgen y deshabitada.
 Punta Baliza, en la isla Rey Jorge, en el archipiélago llamado islas Shetland del Sur.
 Las Balizas, en la provincia de Barahona, República Dominicana.